Toponímia: Lone Star (Texas), localitat estatunidenca
 Cinema:
 Lone Star (pel·lícula de 1952), dirigida per Vincent Sherman
 Lone Star, el rastre d'un crim, pel·lícula de 1996 dirigida per John Sayles
 Música:
 Lonestar, grup estatunidenc de country
 Lone Star, grup de rock català
 Lone Star, grup de rock britànic (País de Gal·les) dels anys 70